Talsint är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Oriental, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Rabat. Talsint ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Talsint är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Talsint. Runt Talsint är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Talsint är i huvudsak ett öppet busklandskap.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Oriental (region)